Sós ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Sós (1909–1991), ungarischer Fußballtrainer
 Vera T. Sós (* 1930), ungarische Mathematikerin